Anaticola är ett släkte av insekter som beskrevs av Clay 1936. Anaticola ingår i familjen fjäderlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjäderlöss
Anaticola